Карпантра́ ():
 Карпантра — город во Франции, центр округа Карпантра
 Карпантра — округ во французском департаменте Воклюз
 Карпантра-Нор — кантон в округе Карпантра
 Карпантра-Сюд — кантон в округе Карпантра
 Карпантра — канал во Франции
 Карпантра — прозвище французского композитора Элиазара Жене (ок. 1470—1548), родом из города Карпантра